Ю́рий Трофи́мович Тимоше́нко (сценический псевдоним Тарапунька; 2 июня 1919, Каленики — 1 декабря 1986, Ужгород) — советский киноактёр, мастер коротких одноактных пьес комедийного содержания, юморист, комик; народный артист Украинской ССР (1960). Лауреат Сталинской премии I степени (1950).

Биография 
Родился 2 июня 1919 года в селе Каленики (ныне Решетиловский район, Полтавская область).

В 1941 году окончил Киевский театральный институт.

Во время  Великой Отечественной войны с июня 1941 года в составе АПП КВО, выступал в ансамбле песни и танца Юго-Западного фронта, в образе-маске банщика Мочалкина. Однополчанин будущих народных артистов Украины балетмейстера А. Н. Сегала, Е. И. Березина, киноактёра Б. М. Сичкина и хореографа Бориса Каменьковича. После войны, сменив сценический псевдоним, стал именоваться Тарапунькой, выступая в паре с Ефимом Березиным в дуэте Тарапунька и Штепсель.

Был женат на народной артистке СССР О. Я. Кусенко. 12 декабря 1961 года женился на певице Ю. М. Пашковской.

Скончался 1 декабря 1986 года на 68-м году жизни в Ужгороде. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Ю. Тимошенко и филателия 
Юрий Тимошенко увлекался филателией. Темой его коллекции была хронология советских марок.()

Награды и звания 

 орден Отечественной войны I степени (6.4.1985)
 орден Отечественной войны II степени (03.11.1944)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды (25.10.1943)
 орден «Знак Почёта» (30.06.1951)
 медали, в том числе:
 «За боевые заслуги»
 «За оборону Сталинграда»
 «За оборону Киева»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 «За взятие Кёнигсберга»
 «За взятие Берлина»
 «За освобождение Варшавы»
 «За освобождение Праги»
 «Ветеран труда»
 Сталинская премия первой степени (1950) — за исполнение роли Кости Зайченко в фильме «Падение Берлина»
 народный артист УССР (1960)

Творчество

Роли в кино 
 1939 — Шуми городок — музыкант (нет в титрах)
 1946 — Центр нападения — репортёр Юра (в титрах — Г. Тимошенко)
 1949 — Падение Берлина — Костя Зайченко
 1950 — Далеко от Москвы — связист стройучастка (нет в титрах)
 1953 — Тарапунька и Штепсель под облаками (короткометражный) — Тарапунька
 1953 — Судьба Марины — фотокорреспондент областной газеты (эпизод)
 1953 — Калиновая роща — Мартын Гаврилович Кандыба, секретарь сельсовета, колхозный «бюрократ-писатель»
 1954 — Весёлые звёзды — Тарапунька
 1955 — Звёзды на крыльях — старшина Клочко
 1955 — Приключения с пиджаком Тарапуньки (короткометражный) — Тарапунька
 1957 — Штепсель женит Тарапуньку — Тарапунька (также режиссёр)
 1958 — Поэма о море — Яценко, односельчанин Игната Федорченко, (нет в титрах)
 1959 — В этот праздничный вечер — Тарапунька
 1959 — Зелёный фургон — Грищенко
 1962 — Ехали мы, ехали… — Тарапунька (также режиссёр и сценарист)
 1962 — Фитиль — Поедем напрямик, серия №2, Мышеловка, серия №4
 1963 — Фитиль — Номенхалтура, серия №9
 1964 — Лёгкая жизнь — Тарапунька, сцена в ресторане
 1965 — В первый час — гость "Голубого огонька"
 1965 — Новогодний календарь
 1968 — Ровно двадцать с хвостиком — Тарапунька
 1969 — Похищение — артист Тимошенко
 1970 — Смеханические приключения Тарапуньки и Штепселя — Тарапунька
 1971 — Где вы, рыцари? — хирург
 1976 — От и до — Тарапунька
 1980 — Беспокойтесь, пожалуйста — Тарапунька
 1986 — Моя хата с краю — Тарапунька

Примечания

Литература 
 Сладков Л. Тарапунька и Штепсель: «Мечтаем о весёлой коллекции» // Филателия СССР. — 1975. — № 8. — С. 54-55.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article110595.html Тарапунька и Штепсель в БСЭ]
 Тимошенко, Юрий Трофимович на сайте Полтава info 

Артисты фронтовых бригад (театров) в Великой Отечественной войне
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Филателисты Украины
Филателисты СССР
Артисты, известные под псевдонимами
Юмористы, известные под псевдонимами
Похороненные на Байковом кладбище
Комики СССР
Лауреаты Всесоюзного конкурса артистов эстрады